Hermann Fritzsche ist der Name folgender Personen:

*